Джон Ши (; полное имя Джон Виктор Ши-третий, 14 апреля 1949, Норт-Конуэй, Нью-Гэмпшир) — американский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист.

Биография 
Родился 14 апреля 1949 года в Массачусетсе, окончил Бэйтс-колледж, Школу драматического искусства Йельского университета. Снимается как в фильмах, так и в сериалах.

В 1984 году признан лучшим актером за роль в фильме «Ветреный город» (). В 1988 получил премию Эмми за фильм «Бэби М».

В России наиболее известен по ролям в телесериалах «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена» и «Мутанты Икс». Кроме того, появлялся в таких сериалах, как «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Байки из склепа», сыграл в фильмах «Дорогая, я увеличил ребёнка» (1992) и «Корпорация „Бессмертие“» (1992).

Личная жизнь 
Ши был женат дважды. С первой женой, Лорой Петтибоун, развелся в 2000 году после 29 лет брака, у пары есть сын Джейк (род. 1986). С 2001 года женат на Мелиссе Маклеод, у них 2 детей Миранда и Кейден.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бэйтского колледжа
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы